La Route nationale 579 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 579 en Belgique
 Route nationale 579 en France

Voir aussi